Поверхневий монтаж
 
 Код ISO 639-3 для